Eliminacje strefy CAVB do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010 odbywających się we Japonii. Składają się one z dwóch rund. Na mistrzostwa awansuje 2 reprezentacje narodowe.

Pierwsza runda kwalifikacyjna

Grupa A –  Lagos

Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Wyniki

Grupa B –  Maputo

Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Wyniki

Druga runda kwalifikacyjna

Grupa C – Nairobi
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Wyniki

Grupa D – Batna
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Wyniki

 Algieria vs  Południowa Afryka 3-0

 Egipt vs  Mauritius 3-0

 Algieria vs  Egipt 3-1

 Mauritius vs  Południowa Afryka  3-0

 Algieria vs  Mauritius   3-1

 Egipt vs  Południowa Afryka  3-1

2009 w piłce siatkowej
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010